Для нужд Статистической службы Канады и переписи населения в канадской провинции Нью-Брансуик существует исторически сложившееся деление на графства. В провинции насчитывается 15 графств. Внутри графств вся территория поделена на города, деревни, приходы, сельские общины и индейские резервации. По данным переписи населения 2006 года в провинции насчитывается 34 города, 69 деревень, 1 сельская община, 152 прихода и 20 индейских резерваций .

Ниже представлен список всех индейских резерваций Нью-Брансуика в алфавитном порядке .

См. также 
 Графства Нью-Брансуика
 Переписное деление Нью Брансуика
 Населённые пункты Нью-Брансуика
 Приходы Нью-Брансуика

Примечания 

Списки:Нью-Брансуик

Индейские резервации Нью-Брансуика